12. Mistrzostwa Świata w Judo odbyły się w dniach 3-6 września 1981 r. w Maastricht. Rywalizowali w nich tylko mężczyźni w siedmiu kategoriach wagowych i jednej otwartej.

Klasyfikacja medalowa

Medaliści

Mężczyźni

Przypisy 

Mistrzostwa świata w judo
1981 w sporcie
Maastricht
Sport w Holandii